Klien ist ein deutscher, speziell österreichischer, Familienname. Bekannte Träger des Namens sind:

 Beatriz Klien, österreichische Pianistin
 Christian Klien (* 1983), österreichischer Automobilrennfahrer
 Erika Giovanna Klien (1900–1957), österreichische Malerin, Grafikerin und Kunstpädagogin
 Ewald Richard Klien (1841–1917), sächsischer Eisenbahn-Ingenieur
 Gilbert Klien (1929–2012), österreichischer Komponist
 Karl Klien (1776–1839), deutscher Rechtswissenschaftler
 Konstantin Klien, Generaldirektor der UNIQA Versicherungen AG
 Peter Klien (* 1970), österreichischer Comedy-Autor, Kabarettist und Fernsehmoderator
 Wolfgang Klien (1907–2006), deutscher Verwaltungsjurist, Tischler, Maler und Kunstwissenschaftler
 Walter Klien (1928–1991), österreichischer Pianist

Klien bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Klien (Worbis), ein Berg im Eichsfeld bei Leinefelde-Worbis, Thüringen
 Klien, Stadtteil von Hohenems in Vorarlberg, Österreich

KLIEN bezeichnet den
 Klima- und Energiefonds in Österreich

Siehe auch: Glien, Clean